Conversation with a Devil — сьомий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 22 квітня 2003 р. лейблом Fillmoe Coleman Records. Дистриб'ютор: City Hall Records. Дизайн: Khan. Оформлення: Ян Вісенте. Мастеринг, зведення: Джастін Вейс. Зведення: Нік Піс. Є сиквелом до Daiquiri Factory: Cocaine Raps, Vol. 2. Реліз постачався з DVD. Rhapsody назвали платівку одним з найкращих альбомів кокаїнового репу.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми